Lees se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David C. Lees
 Edwin Lees